Der Krieg hat kein weibliches Gesicht bezeichnet:

 Der Krieg hat kein weibliches Gesicht (Buch), Dokumentarroman von Swetlana Alexijewitsch aus dem Jahr 1985
 Der Krieg hat kein weibliches Gesicht (Film) von Wiktar Daschuk (1980–1984)